ТВТ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТВТ — трёхпоточная вихревая труба
 ТВТ — технология воды и топлива (кафедра)
 ТВТ — трос-верёвочная техника
 ТВТ — техника водного туризма
 ТВт — тераватт
 ТВТ — «Товарищество воинствующих техников», произведение Янки Мавра

См. также 
 ТВТН — трубопровод внешнего транспорта нефти
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей